O Stallion Laguna Football Club é um clube de futebol com sede em Biñan, Filipinas. A equipe compete no Campeonato Filipino de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2002.

Títulos 
 Campeonato Filipino de Futebol: 1 (2013)

 Copa da Liga: 1 (2012)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol das Filipinas
Clubes de futebol fundados em 2001